Pross oder Proß ist

der Familienname folgender Personen:
 Caroline Pross (1971–2011) deutsche Germanistin
 Christian Pross (* 1948), deutscher Mediziner
 Friedrich Pross (1793–1852), deutscher Mathematiker
 Harry Pross (1923–2010), deutscher Publizistikwissenschaftler
 Heddy Pross-Weerth (1917–2004), deutsche Übersetzerin, Literaturkritikerin, Publizistin und Autorin
 Helge Pross (1927–1984), deutsche Soziologin
 Josef Pross (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Roswitha Pross (1949–2018), deutsche Fotografin
 Wolfgang Proß (* 1945), deutscher Germanist

ein Ortsname:
 Proß (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Pros
 Bross